Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub West Ham United FC in het seizoen 2002–2003. De club uit de hoofdstad Londen nam voor de tiende opeenvolgende keer deel aan de Premier League, de hoogste afdeling van het Engelse profvoetbal, sinds de introductie (seizoen 1993–1994) van deze competitie.

Na de zevende plaats in het voorafgaande seizoen eindigden The Hammers ditmaal op de achttiende plaats in de eindrangschikking, waardoor de club degradeerde naar de Football League One. De club stond onder leiding van voormalig jeugdcoach Glenn Roeder, maar vanwege een gestold bloedvaatje in zijn hersenen moest hij zijn functie in april 2003 neerleggen. Clublegende en interim-coach Trevor Brooking nam zijn plaats over, met nog drie duels te gaan. Ook de tv-analist van de BBC wist degradatie echter niet te voorkomen.

In het toernooi om de FA Cup verloor West Ham United in de vierde ronde van Manchester United FC. Op Old Trafford ging de ploeg uit Londen met maar liefst 6-0 over de knie door treffers van Ryan Giggs (2), Ruud van Nistelrooy (2), Phil Neville en Ole Gunnar Solskjær. In de strijd om de Football League Cup kwam West Ham United niet verder dan de vijfde ronde. Daarin was Oldham Athletic met 1-0 te sterk (doelpunt Carlo Corazzin).

Aanvaller Joe Cole werd door de supporters aan het einde van het seizoen verkozen tot Speler van het Jaar ("Hammer of the Year"). Jermain Defoe eindigde als tweede in de jaarlijkse verkiezing.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2002/03 en als achttiende eindigden.

FA Cup

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de strijd om de FA Cup in het seizoen 2002/03.

Football League Cup

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de strijd om de Football League Cup in het seizoen 2002/03.

2003
West Ham United